Elisabeth af Østrig kan henvise til:

 Elisabeth af Habsburg (1501-1526)
 Elisabeth af Liechtenstein (1922-1993)
 Elisabet af Østrig (1437-1505)
 Elisabet af Østrig (1554-1592)
 Elisabeth af Østrig-Ungarn (1838-1897)